Владимир Дмитриевич Саве́льев (1899—1956) — советский актёр. Заслуженный артист РСФСР (1949).

Биография 
Родился  года в Москве. В 1924 году окончил Высшие театральные мастерские при Малом театре. В 1924—1935 годах был артистом Студии Малого театра (Новый театр). С 15 февраля 1935 года — в труппе ГАМТ.

Умер 9 апреля 1956 года. Похоронен в Москве на Пятницком кладбище.

Творчество

Театральные работы 
  — «Соло на флейте» И. К. Микитенко — Убейбатько; «Бойцы» Б. С. Ромашова — командующий округом (ввод)
  — «Отелло» Шекспира — Монтано (ввод); «Семья Волковых» Д. И. Давурина — Волков; «Женитьба Белугина» А. Н. Островского, Н. Я. Соловьева — Сыромятов (ввод); «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского — Епишкин (ввод)
  — «Борис Годунов» А. С. Пушкина — Басманов; «Коварство и любовь» Шиллера — Президент
  — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Малинин; «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Сергей Сергеевич Скалозуб (ввод)
  — «Богдан Хмельницкий» А. Е. Корнейчука — Кошевой, князь Трубецкой'
  — «Евгения Гранде» Бальзака — де Грассен (ввод); «Бешеные деньги» А. Н. Островского — Савва Геннадьевич Васильков (ввод)
  — «Варвары» М. Горького — Исправник
  — «Отечественная война 1812 года» по роману Л. Н. Толстого — Мюрат; «Евгения Гранде» Бальзака — де Грассен (ввод); «Фронт» А. Е. Корнейчука — Свечка
  — «Игра интересов» Х. Бенавенте — Капитан; «Нашествие» Л. М. Леонова — Виббель (ввод)
  — «Инженер Сергеев» В. Н. Рокка — Волошин
  — «Иван Грозный» А. Н. Толстого — Воротынский (ввод)
  — «Сотворение мира» Н. Ф. Погодина — Танкист (ввод);
  — «Двенадцатая ночь» Шекспира — сэр Тоби (ввод); «На белом свете» П. Ф. Нилина — Волков
  — «Волки и овцы» А. Н. Островского — Влас (ввод)
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя. Режиссёр: Вениамин Цыганков — почтмейстер Иван Кузьмич Шпекин; «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Платон Михайлович Горич; «Московский характер» А. В. Софронова — Игнат Степанович Кривошеин (ввод); «Великая сила» Б. С. Ромашова — Шибанов (ввод)
  — «Наш современник» К. Г. Паустовского — Шкипер итальянец; «Заговор обреченных» Н. Е. Вирты — Яков Ясса (ввод); «Доходное место» А. Н. Островского — Антон (ввод); «Коварство и любовь» Шиллера — Президент (ввод); «Наш современник» К. Г. Паустовского — граф Воронцов (ввод); «Незабываемый 1919-й» В. В. Вишневского — Зейдлиц
  — «Голос Америки» Б. А. Лавренёва — 5-й рядовой Джонни; «Люди доброй воли» Г. Д. Мдивани — Браун
  — «Евгения Гранде» О. Бальзака — де Грассен (ввод); «Живой труп» Л. Н. Толстого — Коротков
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Уховёртов
  — «Рюи Блаз» В. Гюго — дон Гуритан; «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Сергей Сергеевич Скалозуб; «Порт-Артур» И. Ф. Попова, А. Н. Степанова — А. В. Фок
  — «Опасный спутник» А. Д. Салынского — Белышев (ввод)
  — «Ванина Ванини» по Стендалю — Кардинал Катанцара (ввод)

Фильмография 
  — Солнце восходит на западе
  — Голубые дороги — матрос
  — Падение Берлина — Гитлер
  — Секретная миссия — Гитлер
  — Композитор Глинка — Карл Иванович, вельможа
  — Варвары — исправник
  — Серебристая пыль — американский генерал

Награды и премии 
 Орден Трудового Красного Знамени (6 марта 1950 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием.
 Заслуженный артист РСФСР (1949)
 Сталинская премия первой степени (1950) — за исполнение роли Гитлера в фильме «Падение Берлина» (1949)

Литература 
 http://www.kinosozvezdie.ru/actors/savelyev/savelyev.html

Примечания 

Персоналии:Малый театр Москвы
Персоналии:Мосфильм
Похороненные на Пятницком кладбище